Международный конкурс пианистов в Лидсе () — конкурс исполнителей академической музыки, проходящий в Лидсе каждые три года начиная с 1963 г. Основан пианисткой и музыкальным педагогом Фанни Ватерман при содействии пианистки Марион Штайн (в начале 1960-х гг. по мужу графини Харвуд); Ватерман была художественным руководителем конкурса, а с 1981 г. возглавляет также и жюри.

Лауреаты конкурса 

2021  Алим Беймембаев (Казахстан)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международный конкурс пианистов в Лидсе
Мероприятия, регулярно проводимые с 1963 года